Listor över svenska serietidningar:
Lista över aktiva svenska serietidningar
Lista över svenska serietidningar (påbörjade 1937-1959)
Lista över svenska serietidningar (påbörjade 1960-1969)
Lista över svenska serietidningar (påbörjade 1970-1979)
Lista över svenska serietidningar (påbörjade 1980-1989)
Lista över svenska serietidningar (påbörjade 1990-1999)
Lista över svenska serietidningar (påbörjade sedan 2000)

Se även
Tecknade serier i Sverige
Lista över svenska serietidningsförlag